Die Abkürzung ECD steht für:
 East Caribbean Dollar, siehe ostkaribischer Dollar
 Eishockey Club Deilinghofen, siehe Iserlohn Roosters
 , eine alternative Bezeichnung für das Elektroplattieren
 Electron Capture Detector, ein Bauteil von Gaschromatographen, siehe Elektroneneinfangdetektor
 Electron Capture Dissociation, eine Fragmentierungstechnik in der Massenspektrometrie
 Elektrochemischer Detektor, ein Teil eines HPLC-Systems, der nach dem amperometrischen oder coulometrischen Prinzip betrieben wird 
 Electronic Circular Dichroism, siehe Circulardichroismus
 Eurocopter Deutschland, dem deutschen Teil der Eurocopter Group mit dem Hauptquartier in Donauwörth
 Executive Creative Director, Berufsbezeichnung in der Werbebranche 

EC-D steht für:
 Provinz Orellana in Ecuador nach ISO 3166-2

ECD